

Forme Campbell

Nom de famille

A-B 
  ;
 Adam Campbell (né en 1980), acteur britannique ;
 Alastair Campbell ( baron Colgrain ; 1951-), pair héréditaire britannique et membre de la Chambre des lords ;
 Alastair Campbell (1957-), journaliste, écrivain et spin doctor britannique ;
 Albert Campbell (1872-1947), pionnier américain de l'enregistrement ;
  (1894-1961), coureur de traineau canadien ;
  (1910-1973) ;
  ;
  ;
 Amber Campbell (née en 1981), lanceuse de marteau américaine ;
 Angus Campbell (1884-1976), dirigeant de hockey sur glace canadien ;
  ;
 Ashley Campbell (1880-1943), joueur de tennis australien ;
 Ben Nighthorse Campbell (né en 1933), sénateur américain ;
 Benedict Campbell (1957-), acteur canadien ;
 Bennett Campbell (1943-2008), homme politique canadien ;
 Bettina Campbell (1974-), actrice pornographique néerlandaise ;
 Bill Campbell (né en 1961), joueur de rugby à XV australien ;
 Billy Campbell (1959-), acteur américain ;
  ;
 Bronte Campbell (née en 1994), nageuse australienne ;
 Bruce Campbell (1912-1993), ornithologue, écrivain et homme de radio anglais ;
 Bruce Campbell (1958-), acteur et réalisateur américain ;
 Brun Campbell (1884-1952), compositeur américain ;
 Burton Peter Campbell (1937-2007), homme politique canadien en Colombie-Britannique ;

C-D 
 Cassie Campbell (née en 1973), joueuse de hockey sur glace canadienne ;
 Cate Campbell (née en 1992), nageuse australienne ;
 Carol Campbell (née en 1966), actrice allemande ;
 Carroll Ashmore Campbell Jr., gouverneur de Caroline du Sud de 1987 à 1995 ;
 Cecil Bustamente Campbell, dit « Prince Buster », chanteur, et producteur jamaïcain ;
 Charles Campbell (1854-1927), footballeur écossais ;
 Charles L. Campbell (1930-2013), ingénieur du son américain ;
 Christian Campbell (1972-), acteur et réalisateur canadien ;
 Christy Campbell, dit « Admiral T » (1981-), chanteur français ;
 Cindy Campbell (19?-), musicienne américaine ;
 Clarence Campbell (1905-1984), dirigeant de hockey sur glace canadien ;
 Colen Campbell (1676-1729), architecte écossais ;
  ;
 Conchita Campbell (1995-), actrice canadienne ;
  ;
  ;
 Danielle Campbell (1995-), actrice américaine ;
 David Campbell Bannerman (né en 1960), député européen britannique, membre du Parti conservateur ;
  ;
 David E. Campbell (19?-), ingénieur du son américain ;
 Derrick Campbell (né en 1972), patineur de vitesse sur piste courte canadien ;
 De'Vondre Campbell (né en 1993), joueur américain de football américain ;
 Don Campbell (1951-2020), danseur américain ;
  ;
  (1922-2009), acteur canadien d'origine écossaise ;
 Dudley Junior « D.J. » Campbell (né en 1981), footballeur anglais ;
  ;

E-I 
 Earl Campbell (né en 1955), joueur américain de football américain ;
 Edie Campbell (1990-), mannequin britannique ;
 Edna Campbell (née en 1968), joueuse de basket-ball américaine ;
  ;
 Eila Campbell (1915-1994), cartographie et universitaire britannique ;
 Elden Campbell (né en 1968), joueur de basket-ball américain ;
 Emily Campbell (1994-), haltérophile britannique ;
 Epsy Campbell Barr (née en 1963), femme politique costaricienne ;
 Eric Campbell (1879-1917), acteur britannique ;
 Eric Campbell (né en 1977), joueur de basket-ball américain ;
 Erica Campbell (1981-), mannequin de charme britannique ;
 Fiona Campbell-Walter (1932-), modèle britannique ;
 Fraizer Campbell (né en 1987), footballeur anglais ;
 
 George Archibald Campbell (1875-1964), avocat anglo-québécois ;
  ;
 Georgina Campbell (1992-), actrice britannique ;
 Glen Campbell (1936-2017), chanteur, musicien et acteur américain ;
  ;
  ;
 Henry Campbell (1887-1970), ecclésiastique britannique ;
  ;
 Iona Campbell, duchesse d'Argyll (1945-), noble écossaise ;

J-K 
  ;
  ;
 J. Kenneth Campbell (1947-), acteur américain ;
 Jane Campbell (1959-), militante britannique et pair à vie ;
 Jane Campbell (1995-), footballeuse américaine ;
 Jason Campbell (né en 1975), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jason Campbell (né en 1981), joueur américain de football américain ;
 Jean Erdman Campbell (1916-2020), danseuse et chorégraphe américaine ;
 Jeannette Campbell (1916-2003), nageuse argentine ;
 Jeff Scott Campbell (1973-), dessinateur américain ;
 Jesinta Campbell (1991 -), personnalité australienne ;
 Joel Campbell (né en 1992), footballeur costaricien ;
  ;
 John Dermot Campbell (1898-1945), hommes d'affaires et homme politique nord-irlandais ;
 Jonathan Atwood Campbell (1947-), herpétologiste américain ;
 Joseph Campbell (1904-1987), anthropologue et mythologue américain ;
 Joseph Graham Campbell (1830-1891), joueur d'échecs et problémiste britannique ;
 Judith Campbell (1934-1999), Américaine célèbre pour avoir été la maîtresse de John F. Kennedy ;
 Judy Campbell (1916-2004), actrice et chanteuse britannique ;
 Julia Campbell (1963-), actrice américaine ;
 Juliet Campbell (1935-), diplomate et principale de collège britannique ;
  (né en 1947), compositeur écossais ;
 Kareem Campbell (né en 1973), skateboarder américain ;
  ;
 Keith Campbell (1954-2012), biologiste britannique ;
  (1941-2008), acteur anglais ;
 Ken Campbell (1892-1971), footballeur écossais ;
 Kenneth Campbell (1917-1941), aviateur écossais ;
 Kevin Campbell (né en 1970), footballeur anglais ;
 Kim Campbell (née en 1947), première Première ministre du Canada ;
 Kristen Campbell (née en 1997), joueuse canadienne de hockey sur glace ;

L-N 
 Larry Joe Campbell (1972-), acteur et réalisateur américain ;
 Lauren Campbell (née en 1981), triathlète canadienne ; 
 Lorne Campbell (1879-1957), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Lorne Campbell (né en 1946), historien de l'art et conservateur écossais ;  
 Louis Campbell (né en 1979), joueur de basket-ball américain ;
 Lucy Campbell (19?-), mathématicienne canado-ghanéenne ;
 Luenell Campbell (1959-), actrice américaine ;
 Luke Campbell (né en 1987), boxeur anglais ;
 Malcolm Campbell (1885-1948), pilote et journaliste automobile britannique ;
 Marcus Campbell (né en 1972), joueur de snooker écossais ;
 Margot Campbell (1935-), actrice québécoise ;
 Martin Campbell (1943-), réalisateur, producteur et acteur néo-zélandais ;
 , (1970-), homme politique américain ;
  (1987-), footballeur australien ;
 Matt Campbell (1995-), pilote automobile australien ;
 Maurice S. Campbell (1869-1942), journaliste et réalisateur américain ;
 Menzies Campbell (1941-), homme politique britannique et ancien coureur de vitesse ;
  ;
  ;
 Morgan Taylor Campbell (1995-), actrice canadienne ;
 Naomi Campbell (1970-), mannequin, chanteuse et actrice britannique ;
 Nate Campbell (né en 1972), boxeur américain ;
  ;
 Nell Campbell (1953-), actrice et chanteuse australienne ;
 Neve Campbell (1973-), actrice et danseuse canadienne ;
 Nicholas Campbell (né en 1952), acteur, réalisateur et scénariste canadien ;
 Norman Campbell (1924-1904), réalisateur, producteur et compositeur canadien ;
 Norman Robert Campbell (1880-1949), physicien et philosophe des sciences britannique ;

P-Z 
 Paige Campbell (1996-), athlète australienne ;
 Patricia Campbell (19?-), mathématicienne américaine ;
 Paul Campbell (1979-), acteur canadien ;
 Paul-Henri Campbell (1982-), auteur germano-américain ;
 Peter Campbell (1857-1883), footballeur écossais ;
 Phil Campbell (1961-), musicien britannique ;
 Reginald Campbell (1894-1950), écrivain britannique ;
  ;
  (1883-1953), diplomate britannique, ambassadeur du Royaume-Uni en France 1939 à 1940 ;
 Ronnie Campbell (1943-), homme politique britannique ;
  (1918-2007), diplomate canadien ;
 Shona Campbell (2001-), joueuse de rugby à XV écossaise ;
 Sol Campbell (né en 1974), footballeur anglais ;
 Sybil Campbell (1889-1977), magistrate britannique ;
 Thomas Campbell (18?-19?), arbitre de football anglais ;
 Thomas Campbell (1777-1844), poète écossais ;
 Tisha Campbell (1968-), actrice, auteur et réalisatrice américaine ;
 Tonie Campbell (né en 1960), athlète américain ;
 Tony Campbell (né en 1962), joueur de basket-ball américain ;
 Tunis Campbell (1812-1891), personnalité politique américaine ;
 Victoria Campbell (1854-1910), philanthrope britannique ;
 Vivian Campbell (1962-), musicien britannique ;
  ;
 Webster Campbell (1893-1972), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
  ;

Personnage de fiction 
 Naomi Campbell, personnage de la série britannique Skins.

Toponyme 

Afrique du Sud
 , dans la province du Cap-Nord ;

Australie
 Campbell, dans le territoire de la capitale australienne ;

États-Unis
 Campbell, en Californie ;
 Campbell, en Floride ;
 Campbell, dans le Minnesota ;
 Campbell, dans le Missouri ;
 , dans le Nebraska ;
 Campbell, dans l'État de New York ;
 Campbell, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Campbell, en l'Ohio ;
 Campbell, au Texas ;
 Campbell, dans le Wisconsin ;
  ;

Nouvelle-Zélande
 Îles Campbell.

Autres 
 Campbell Soup Company, multinationale agro-alimentaire américaine créée en 1869
 Le Rapport Campbell, étude épidémiologique sur les liens entre alimentation et santé
 Clan Campbell, clan écossais
 Clan Campbell, marque de whisky
 Phil Campbell, une municipalité américaine
 Statue de Betty Campbell, statue située à Central Square, à Cardiff (Pays de Galles).

Forme Campbell's 
 Campbell's, la marque de la Campbell Soup Company, une multinationale agroalimentaire américaine
 Campbell's Soup Cans, création artistique de l'artiste américain Andy Warhol représentant des boîtes de soupe de la marque Campbell's
 Campbell's Bay, une municipalité de la municipalité régionale de comté de Pontiac, au Québec (Canada)

Patronyme écossais
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis